1E est un sigle qui signifie :
 Einstein observatory,  version, un catalogue d'objets astronomiques émettant dans le domaine des rayons X et repérés par le satellite Einstein.